Fettulk är det svenska trivialnamnet på två fiskarter:

 Comephorus baikalensis (Pallas, 1776)
 Comephorus dybowskii Korotneff, 1904